Sato kan som auktorsförkortning betyda:

 Hidetsugu Sato
 Rikio Sato
 Seiichiro Sato

Robotskapade auktorsförkortningar